Бутан може да се отнася за:

 Бутан – кралство в Южна Азия
 Бутан – село в област Враца
 бутан – наситен въглеводород с емпирична формула С4Н10
 пропан-бутан – смес от леки въглеводороди, използван като гориво